Der Begriff Palouse bezieht sich auf

 Palouse, eine Landschaft im östlichen Washington und im nördlichen Zentral-Idaho
 Palus (Volk) (oder Palus), ein Indianerstamm im östlichen Washington, nordöstlichen Oregon und nördlichen Zentral-Idaho
 Palouse (Washington), eine Stadt im US-Bundesstaat Washington